Die Liste der Städte in Libyen bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des nordafrikanischen Staates Libyen.

Die folgende Tabelle enthält alle Städte über 10.000 Einwohner, deren Namen in deutscher Transkription und in arabisch, die Ergebnisse der Volkszählung (VZ) vom 31. Juli 1984 sowie eine Berechnung für den 1. Januar 2010.

Der World Gazetteer führt 140 weitere Orte mit berechneten Einwohnerzahlen zwischen 2.000 und 10.000 an. Angeführt sind auch die Munizipien, zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

(VZ = Volkszählung, B = Berechnung)

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise

Weblinks 
 Geografia - Einwohnerzahlen der Städte Libyens
 GeoHive - Einwohnerzahlen der Städte Libyens

!
Libyen